Яна Новотна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Ліндсі Девенпорт.

Девенпорт виграла титул, перемігши у фіналі Наталі Тозья з рахунком 7–6, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (чвертьфінал)
  Яна Новотна (півфінал)
  Іва Майолі (2-ге коло)
  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Анке Губер (2-ге коло)
  Іріна Спирля (2-ге коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1997 European Indoors Draw

1997
Тур WTA 1997